Leonello ist eine italienische Form des männlichen Vornamens Lionel.

Namensträger 
 Leonello Casucci (1885–1975), italienischer Komponist und Pianist
 Leonello d’Este (1407–1450), Marchese von Ferrara
 Leonello Spada (1576–1622), italienischer Maler

Siehe auch 
 Leonellus
 Lionello

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname